Desperate Measures () — первый концертный альбом американской рэпкор-группы Hollywood Undead. Релиз состоялся 10 ноября 2009 года. Альбом включает в себя три новые песни, три кавер-версии, ремикс песни «Everywhere I Go» и 6 записей хитов группы с концерта в Нью-Мексико. Альбом дебютировал на 29 месте в Billboard 200, на 10 месте в Top Rock Albums и на 15 месте в Top Digital Albums

Список композиций

Диск первый (CD)

Диск второй (DVD)

Позиции в чартах

Участники записи 
Hollywood Undead
 Charlie Scene — вокал, соло-гитара
 Da Kurlzz — ударные, перкуссия, вокал
 Deuce — вокал, бас-гитара
 Funny Man — вокал
 J-Dog — клавишные, ритм-гитара, вокал
 Johnny 3 Tears — вокал

Приглашённые музыканты
 Biscuitz — ударные на выступлениях

Примечания 

Сборники 2009 года
Альбомы Hollywood Undead
Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Дэнни Лонером